Botella ist der Familienname folgender Personen:

 Adrià Botella Moreno (* 1993), spanischer American-Football-Spieler
 Ana Botella (* 1953), spanische Politikerin der Volkspartei Partido Popular (PP)
 Félix Mantilla (* 1974), spanischer Tennisspieler
 Isaac Botella (* 1984), spanische Turnerin
 Juan Botella (1941–1970), mexikanischer Wasserspringer
 José Antonio de Segovia Botella (* 1982), spanischer Straßenradrennfahrer, siehe José de Segovia
 Monique Cecconi-Botella (* 1936), französische Komponistin und Musikpädagogin
 Salvador Botella (1929–2006), spanischer Straßenradrennfahrer
 Virgilio Botella (* 1949), mexikanischer Wasserballspieler

Botella steht für:

 ein Volumenmaß, siehe Botella (Einheit)

Siehe auch:
 La Botella